Europamästerskapet i handboll för herrar 2002 var det femte Europamästerskapet i handboll för herrar, och spelades i Sverige under perioden 25 januari - 3 februari 2002.

Turneringen utökades från tidigare 12 deltagande länder till 16 länder som var indelade i fyra grupper med fyra lag i varje, där de tre bästa i varje grupp gick vidare till ett nytt gruppspel (Andra omgången). Från detta gruppspel gick de två bästa vidare till slutspel.

Sverige vann finalen mot Tyskland i Globen i Stockholm med 33-31 efter två femminuters förlängningar. Efter full tid var ställningen 26-26. Danmark vann bronset efter seger mot Island med 29-22.

Gruppspel 
Not: Lagen som går vidare ifrån första gruppspelet tar med sig resultaten från matcherna mot de andra lagen som också går vidare från samma grupp till andra gruppspelet.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra omgången

Grupp 1

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 
  Sverige
  Tyskland
  Danmark
  Island
  Ryssland
  Frankrike
  Spanien
  Tjeckien
  Portugal
  Jugoslavien
  Ukraina
  Slovenien
  Schweiz
  Israel
  Polen
  Kroatien

Allstar-Team

Källor

Externa länkar 
 EHF:s officiella webbplats för EM 2002

Sport i Sverige 2002
2002
Internationella handbollstävlingar i Sverige
Handbollssäsongen 2001/2002
Internationella sportevenemang i Stockholm
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Helsingborg
Sportevenemang i Västerås
Sportevenemang i Jönköping
Sportevenemang i Skövde
Göteborg under 2000-talet (decennium)
Stockholm under 2000-talet (decennium)